

Зоринська сільська рада — сільське поселення, Бійський район, Алтайський край
 Зоринська сільська рада — сільське поселення, Домбаровський район, Оренбурзька область